492 км, 492-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.;

 492 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Вологодская область). Код 302278
 492 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 591837